Alberto Fuentes puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Alberto Fuentes Dávila (1873-1954), revolucionario y político mexicano.
 Alberto Fuentes Mohr (1927-1979), economista y político guatemalteco.
 Alberto Fuentes Gómez (1999), futbolista español.
 Alberto Fuentes (1982), guitarrista flamenco.